Грютерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грютерс, Август (1841—1911) — немецкий дирижёр.
 Грютерс, Хуго (1851—1928) — немецкий дирижёр.